Kurek steht für:

 Kurek (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Kurek (Berg), , Berg in Usbekistan

Kurek ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Kurek (* 1988), polnischer Radrennfahrer
 Anna Barbara Kurek, deutsche Schauspielerin, Schauspielprofessorin und Jurorin beim Grimme-Preis
 Bartosz Kurek (* 1988), polnischer Volleyballspieler
 Jalu Kurek (1904–1983), polnischer Schriftsteller
 Timothy Kurek, US-amerikanischer Autor

Siehe auch
 Kurek-Formation, geologische Formation in Turkmenistan und Usbekistan